Robert Wetzel peut désigner :

 Robert Wetzel (1898-1962), anthropologue allemand ;
 Robert Wetzel (1910-1987), homme politique français ;
 Robert Wetzel (1990-), handballeur allemand.

Voir aussi 

 Robert G. Wetzel (1936-2005), limnologue américain.